

Населені пункти та їхні частини
 Пельґжимовиці — село в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пельґжимовиці — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Пельґжимовиці — село в гміні Павловіце Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Пельґжимовиці — частина міста Берутув у Олесницькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки